Atherton může být:

 Atherton (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Atherton (Indiana) – město v Indianě
 Atherton (Velký Manchester) – město v Anglii